La Maison Grimaldi  () est une dynastie originaire de Gênes, en Italie, qui possède plusieurs branches subsistantes. La branche la plus connue est celle des seigneurs et princes de Monaco, mais la famille a également formé d'autres branches qui ont donné des comtes de Beuil, des seigneurs d'Antibes, des comtes de Puget, des seigneurs de Nice, des marquis de Beaufort, etc.

Les Grimaldi sont à l'origine l'une des cinq familles de noblesse féodale les plus puissantes de la République de Gênes, avec les Spinola, les Doria, les Fieschi et les Imperiale.

Elle fut après la réforme de 1528, la famille qui donna le plus de doges pour deux ans (11), à égalité avec les Spinola.

La célèbre branche de Monaco est éteinte en ligne masculine depuis le , depuis la mort du prince Antoine . Cependant, la famille qui règne sur Monaco, et qui a repris le nom de Grimaldi, en descend par filiation deux fois féminine.

La Maison Grimaldi compte de nombreux personnages illustres tels que des doges, cardinaux, archevêques, sénéchaux, podestats, gouverneurs, banquiers, condottieres, chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, chevaliers de la suprême Annonciade, et seigneurs féodaux.

Histoire 
L'histoire de la maison Grimaldi est inextricablement liée à celles de la république de Gênes et de la principauté de Monaco. Elle descend de Grimaldo, un homme d'État génois de l'époque des premières croisades, qui devint consul de Gênes en 1162, 1170 et encore en 1184. Ses innombrables petits-enfants et leurs progénitures menèrent des expéditions maritimes d'envergure sur les eaux de la mer Méditerranée (Tunis, Benghazi), de la mer Noire et bientôt de la mer du Nord, et s'imposèrent rapidement comme l'une des plus puissantes familles de la commune de Gênes.

Les Grimaldi craignaient qu’une famille rivale vînt à rompre le fragile équilibre politique par un coup d’État qui leur aurait imposé un seigneur, comme on a pu le voir dans d'autres villes italiennes. Ils entrèrent dans une alliance guelfe avec la famille Fieschi et défendirent leurs intérêts à la pointe de l’épée. Ayant essuyé un revers sanglant, les Guelfes furent bannis de la cité-État en 1271 et trouvèrent refuge dans leurs forts de Ligurie et en Provence. Impliqués dans les guerres entre les Guelfes et les Gibelins, ils ont souvent été exilés puis réadmis, vivant au cours de ces années en tant que rebelles, pirates et ennemis de leur ville. Fidèles aux Angevins, ils signèrent un traité avec Charles  d’Anjou, roi de Naples et comte de Provence, afin de reprendre le contrôle de Gênes et, plus généralement, de se promettre une assistance mutuelle. En 1276, ils acceptèrent une paix négociée sous les auspices du pape. Ce ne fut cependant qu'une pause, qui ne devait pas mettre fin à l'état de guerre civile chronique. Tous les Grimaldi ne rentrèrent pas à Gênes et certains choisirent de s'établir dans leurs fiefs où ils pouvaient plus facilement lever des armées.

En 1299, les Grimaldi et leurs alliés n'hésitèrent pas à lancer des galères à l'attaque du port de Gênes, avant de se retrancher sur la Riviera occidentale. Durant les années suivantes, les Grimaldi allaient adapter leurs alliances aux circonstances, leur permettant ainsi de revenir en force dans les institutions génoises. Cette fois, ce fut le tour de leur rivale, la famille Spinola, d'être bannie de la ville. Durant toute cette période, les partis guelfes et gibelins prirent et abandonnèrent tour à tour le château génois de Monaco, qui était parfaitement situé pour lancer des opérations politiques et militaires contre Gênes. Pour l'anecdote, on retiendra la belle histoire de François Grimaldi qui, en 1297, s'introduisit astucieusement au sein de la forteresse de Monaco habillé en moine franciscain et ouvrit les portes durant la nuit à ses soldats, mythe fondateur de la souveraineté des Grimaldi sur Monaco.

Au début du , les Catalans pillaient les côtes de Provence et de Ligurie, défiant ainsi la puissance de Gênes et du roi Robert en Provence. En 1353, une armada de quatre-vingts galères vénitiennes et catalanes se rassembla au large de la Sardaigne pour affronter la flotte de soixante vaisseaux génois sous le commandement d'Antoine Grimaldi. Seules dix-neuf galères génoises réchappèrent de cette sanglante bataille navale. Craignant une invasion ou un blocus de la part des Vénitiens, Gênes se rua pour se mettre sous la protection du seigneur de Milan, écartant à nouveau les Grimaldi du pouvoir.

Plusieurs des plus vieilles branches féodales de la maison Grimaldi apparurent durant ces nombreux troubles, telles les branches d'Antibes, Beuil, Nice, Puget et Calabre. En 1395, les Grimaldi profitèrent de la discorde à Gênes pour s'emparer de Monaco que ces co-seigneurs dirigèrent collectivement en indivision. On y voit l'origine de la principauté actuelle.

Comme les autres grandes familles génoises, les Grimaldi organisèrent leurs liens familiaux au sein d'une société appelée Albergo. Dans la réforme institutionnelle de 1528, cette ancienne famille seigneuriale devint l'une des vingt-huit alberghi de la République de Gênes.

Les autres principales branches de la famille Grimaldi se distinguent généralement par leurs tenants et cimiers, et par des écartelés avec rajouts d'éléments divers : par exemple, les armoiries de la branche des Grimaldi de Bueil se blasonnent ainsi : écartelé : au 1 et 4, d'or à l'étoile à seize rais de gueules (qui est de Beuil) ; au 2 et 3 : fuselé d'argent et de gueules (qui est de Grimaldi).

Généalogie

Arbre simplifié

Généalogie complète 

 Ottone Canella [Otto Canella] (vers 1070 à Gênes – avant ), patricien génois, consul de Gênes
 x Adelasia ??????
 │
 ├──> Grimaldo Canella dit « Grimaldo  Grimaldi » [Grimaud  Grimaldi] (vers 1110 à Gênes – 1184), consul de Gênes, ambassadeur auprès de l'empereur Frédéric Barberousse et de l'empereur de Constantinople
 │    x ??????
 │    │
 │    ├──> Obèrto  Grimaldi [Aubert  Grimaldi] (vers 1140 – vers 1252), amiral de la flotte génoise à Damiette, commissaire de Gênes
 │    │    x (1210) Corradina Spinola [Conradine Spinola]
 │    │    │
 │    │    ├──> Grimaldo Grimaldi dit « Grimaldo II Grimaldi » [Grimaud II Grimaldi] (vers 1170 – après 1257), membre du Conseil de Gênes, consul de Gênes
 │    │    │    x Orietta di Castro [Oriette de Castres]
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Antònio Grimaldi (1259-????)
 │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> Guglièlmo Grimaldi (???? – après 1302)
 │    │    │    │         x Giacoba
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         └──> Francésco Grimaldi dit « Franceschino » « il Malizia » [François Grimaldi « le Malicieux »] (????-1309), seigneur de Monaco
 │    │    │    │              x (1295) Aurelia del Carretto (1254-1307 à Gênes)
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Luchetto Grimaldi (???? – après 1269), comte de Beuil, seigneur de Pietralata, co-seigneur de Chiavesana et de Vintimille, amiral de la flotte génoise
 │    │    │    │    x Anastasia Lando
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Borgognigno Grimaldi (???? – après 1306), marquis de Beaufort, amiral de Gênes
 │    │    │    │    │    x Giacoba ??????
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Filippo Grimaldi (???? – après 1333), marquis de Beaufort, conseiller de Robert de Naples
 │    │    │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Borgognigno Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │    │    │    │    │    x Aiguina Becchignone
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Franca Grimaldi
 │    │    │    │    │    │    │    x Francésco Grimaldi
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Guglièlmo Grimaldi
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Luciano Grimaldi (???? – après 1350)
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Zaccaria Grimaldi
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Giacoba Grimaldi, religieuse
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Canuto Grimaldi
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    ├──> Alerame Grimaldi (???? – après 1348)
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    └──> Abramo Grimaldi
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Antònio Grimaldi
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Piètro Grimaldi
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Emanuèle Grimaldi
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Federigo Grimaldi (????-1329)
 │    │    │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    └──> Richerio Grimaldi
 │    │    │    │    │    │         x ??????
 │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │    │    │         └──> Pellegra Grimaldi
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    └──> Giacoba Grimaldi
 │    │    │    │    │         x Corrado di Negro
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Barnaba Grimaldi
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    x Viscontina Visconti
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Barnabeo Grimaldi (???? – après 1327)
 │    │    │    │    │    x Tiburga ??????
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Miletto Grimaldi (???? – avant 1324)
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Bartolomeo Grimaldi (???? – vers 1358)
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    ├──> Montano Antònio Grimaldi (???? – après 1332)
 │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │    │    └──> Lucchino Grimaldi (???? – vers 1358)
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Filippo Grimaldi
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Pietrino Grimaldi
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Verdina Grimaldi
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Gabrièle Grimaldi
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    ├──> Margherita Grimaldi
 │    │    │    │    │    x Francésco Nepitelli
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> Caterina Grimaldi
 │    │    │    │         x Giusèppe di Ceva
 │    │    │    │         x Piètro Fiesco
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Sorleone Grimaldi (???? – avant 1318)
 │    │    │    │    x Caterina Marcone
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> Alaone Grimaldi
 │    │    │    │         x ??????
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         └──> Caterina Grimaldi
 │    │    │    │              x Galeotto Spinola (???? – après 1313)
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Devoto Grimaldi, évêque de Grasse
 │    │    │    │
 │    │    │    └──> ?????? Grimaldi
 │    │    │         x ??????
 │    │    │         │
 │    │    │         └──> Lanfranco Grimaldi (vers 1230-1293), viguier de Provence, ambassadeur de Gênes, gouverneur de Nice
 │    │    │              x (1281) Aurelia del Carretto (1254-1307 à Gênes)
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Andaro Grimaldi [Andaron Grimaldi] dit « Andaron de Bueil » (vers 1265 – vers 1333), baron (du chef de sa femme) de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    x () Astruga Rostragni [Astruge Rostaing] (vers 1275-????), baronne de Beuil
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Barnabeo Grimaldi [Barnabé Grimaldi] dit « Barnabé de Bueil » (vers 1315-18/04/1368), baron de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    │    x (vers 1365) Marie Béatrix de Glandevès (vers 1340-????)
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Luisa Grimaldi (vers 1380-????)
 │    │    │              │    │    │    x Guglièlmo Medullioni [Guillaume de Mévouillon] (vers 1350 – après 05/02/1428), seigneur de Val-de-Barret, de Verclause et de Pomet, sénéchal de Nîmes et de Beaucaire, chevalier
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Giovanni Grimaldi [Jean Grimaldi] dit « Jean de Bueil » (???? – après 1442), baron de Beuil, seigneur de Massoins, Grand sénéchal de Provence, gouverneur de Nice
 │    │    │              │    │    │    x (10/11/1381) Bigotta Grimaldi (voir plus bas)
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Piètro Grimaldi [Pierre Grimaldi] dit « Pierre de Bueil » (???? – après 1463), baron de Beuil, seigneur de Massoins et de Levens
 │    │    │              │    │    │    │    x (1408) Catarina Gattilusto (vers 1394-1462)
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Giàcomo Grimaldi [Jacques Grimaldi] dit « Jacques de Bueil » (1410-14/05/1490), baron de Beuil, seigneur de Massoins, gouverneur de Nice
 │    │    │              │    │    │    │    │    x (1440) Caterina del Carretto (1426-1487 à Beuil)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Giórgio Grimaldi [Georges Grimaldi] dit « Georges de Bueil » (vers 1445-05/01/1508), baron de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (1460) Margherita Cossa (????-01/03/1505 à Aix-en-Provence)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (vers 1506) Marìa di Simiana [Marie de Simiane], dame de Gordes
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi [Honoré Grimaldi] dit « Honoré  de Bueil » (vers 1448-21/12/1537 à Villars-sur-Var), baron de Beuil, seigneur de Massoins et d'Ascros, gouverneur et premier consul de Nice, chevalier de l'Annonciade
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (1489) Batista Fregoso (1473-1516)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Renato Grimaldi [René Grimaldi] dit « René de Bueil » (1490-1542 à Entrevaux), baron de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Tomasina Lascaris di Ventimiglia  [Thomasine Lascaris de Vintimille] (???? – après 30/11/1527)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi [Honoré Grimaldi] dit « Honoré II de Bueil » (????-29/04/1591), baron puis comte de Beuil, seigneur puis baron de Massoins, gouverneur de Nice
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Giùlia Picamilli
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Annibale Grimaldi [Annibal Grimaldi] dit « Annibal de Bueil » (1557-06/01/1621), comte de Beuil, baron de la vallée de Massoins, seigneur d'Ascros, de Toudon, de Tourrettes-sur-Loup, du Revest, d'Ilonse, de Roubion, général des galères de Savoie, gouverneur du comté de Nice, chevalier de l'Annonciade, conseiller d'État
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1575) Anna Francésca Provana (????-18/09/1596)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> André Grimaldi dit « André de Bueil » (???? – ), comte de Beuil, baron de Massoins, seigneur de Choudon, de Tourrettes-sur-Loup et du Revest
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1619) Anne de Saulx (????-1665), dame de Tavannes
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Melchior Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Anne Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Gabrielle Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Henriette Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Aurélie Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1684) François de Guerreau (????-1697)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Marthe de Grasse
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Honorat Grimaldi dit « Honorat de Bueil », baron de Beuil, baron de Massoins
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Maurice Grimaldi dit « Maurice de Bueil » (1639-13/01/1698 à Marseille), comte de Beuil, chef d'escadre des galères
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Gaspard Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Antoine Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Claire Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Anne Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marthe Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Françoise Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marianne Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Henriette Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (13/08/1606 à Turin) Catarina Madrusso [Catherine Madrus] (1570-1623)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Louis Grimaldi, attaché au cardinal Maurice de Savoie
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Bénédicte Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Jeanne Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Éléonore Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1602) Madelon di Ventimiglia [Madelon de Vintimille], seigneur d'Ollioules
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Julie Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Jean Antoine de Malabarbe
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Catherine Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Emanuèle Filippo di Luserna [Philippe de Lucerne] (1592-????)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marguerite Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (22/07/1618) Charles II de Grasse (????-1657), comte du Bar, maréchal des camps et armées du roi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Béatrice Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Margherita Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1581) Jean III de Louet (????-1612), baron de Calvisson
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Vittoria Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │         x Gioacchino di Simiana [Joachim de Simiane] (????-1605), seigneur de Châteauneuf
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Alessandro Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Gianfrancésco Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Sybille Renault
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Honoré Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Madeleine Étiennette ??????
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Annibal Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Michelle d'Alabaville, baronne de Montaler
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Pierre Grimaldi, seigneur de Mirabel
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> François Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> César Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Pierre Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Scipion Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Blanche Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Augustin de Constantin, seigneur de Châteauneuf
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Cassandre Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Ludovico Grimaldi (????-1608), évêque de Vence, abbé de Saint-Pont
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Piètro Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Giàcomo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Clàudia Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Bonifacio Trucchietti [Boniface de Truciet]
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Onorata Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Honorat de Castellane, seigneur d'Alvis
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Anna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Piètro Lascaris di Ventimiglia [Pierre Lascaris de Vintimille], seigneur de Bouson
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Georgette Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Jean de Cays
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    └──> Francésco Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Gianbattista Grimaldi (vers 1492-1543), seigneur du Cros, de Seroty, de Cadenet et de Toudon
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Françoise de la Baume (????-25/08/1595 à Levens)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Octavien Grimaldi (????-1610), seigneur de Seroty, de Toudon et de Chandieu
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> Frédéric Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    └──> François Grimaldi, seigneur du Cros
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │         x Rachel de Polignac
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │         └──> Lucie Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │              x André Arnoult, seigneur de Saint-Simon
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Anna Grimaldi (vers 1493-????)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Carlo Provana, seigneur de Leinì
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Maddaléna Grimaldi (vers 1496-????)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Claude de Forbin (???? – après 1590), seigneur de Gardanne et de La Motte
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Caterina Grimaldi (vers 1497-????)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Pedro Álvarez de Correa
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Francésca Grimaldi (vers 1500-????)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Jean François de Ponte de Carnosiggi, seigneur de Scarnafigi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Giàcomo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x Bartelemia di Ceva
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Margherita Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (24/03/1485 à Solliès-Ville) Louis de Forbin (????-1521 à Lyon), seigneur de Solliès, de Luc et de Peyruis, conseiller et chambellan des rois René d'Anjou et de Louis XI
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Anna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    └──> Clàudia Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │         x Giàcomo Scarampo de Vesino
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Valentina Grimaldi (vers 1425 – après 06/10/1464)
 │    │    │              │    │    │    │    │    x Astouaud IV d'Astouaud, co-seigneur de Mazan, de Velleron, de Montfuron, de Limaye et de La Bâtie-Jourdan
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Ludovico Grimaldi, seigneur de Levens, de Tourrettes-sur-Loup, du Revest et Rimplas
 │    │    │              │    │    │    │    │    x Marguerite de Brancas
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Jean Grimaldi, seigneur de Levens, du Revest, de Rimplas et de Tourrettes-sur-Loup
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (1504) Marguerite de Forbin (???? – après 1524)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    ├──> Jean Grimaldi (vers 1512-17/09/1603), seigneur de Levens, du Revest, de Rimplas et de Tourrettes-sur-Loup
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    x Françoise de La Baume (???? – 25/08/1595 à Levens)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    ├──> César Grimaldi, seigneur de Levens, du Revest, de Rimplas et de Tourrettes-sur-Loup
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    x Philippa de Grasse
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Honoré Grimaldi, seigneur de Levens et de Rimplas
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Susanne de La Gouse
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> César Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Raymond Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Felice Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Jean Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marguerite Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Jean-Baptiste Galleani
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Anne Françoise Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Honoré de Grasse
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Catherine Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Dominique Constantin
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marthe Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Jean François Fabri
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Lucrèce Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Honoré de Barcillon
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Isabelle Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1627) Honoré Blacas, seigneur de Carroy
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Claire Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │         x François Oger
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │    └──> Georgie Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │         x (1581) Jean de Caissie
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    └──> Jacques Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    └──> Claude Grimaldi, vicaire général de Nice
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Guglièlmo Grimaldi, moine
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi, seigneur du Cros et de Rocasteroni
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Iolanda Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    x Giàcomo di Valperga [Jacques de Valpergues]
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Margherita Grimaldi (???? – après 28/08/1473)
 │    │    │              │    │    │    │    │    x (20/02/1442) Resortiat de Castellane (vers 1421-01/02/1496), seigneur de Régusse, de Salernes, de Villecroze et de La Martre
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Buonna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    x Ludovico Cossa, seigneur de Berre
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    └──> Giovanna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │         x Buongiovanni Costa, seigneur de Polie
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Barnaba Grimaldi, seigneur de Turet
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Anglesia Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    x Louis de Glandevès (???? – avant 1427)
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    └──> Caterina Grimaldi
 │    │    │              │    │    │         x Raoul de Montbel, seigneur de Terruzacchi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Ludovico Grimaldi [Louis Grimaldi] dit « Louis de Bueil » (????-1435), baron de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Guglièlmo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Isoardo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    └──> Bernabo Grimaldi
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Rostagno Grimaldi [Rostang Grimaldi] dit « Rostang de Bueil », baron de Beuil, seigneur de Massoins
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Guglièlmo Grimaldi
 │    │    │              │    │    x Marìa ??????
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Tiburga Grimaldi
 │    │    │              │    │    x Pisselin Liti
 │    │    │              │    │    x Ludovico  Lascaris di Ventimiglia [Louis  Lascaris de Vintimille] (1369-1399), seigneur de Limone, de La Brigue et de La Roquette-Saint-Martin
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Ranieri Grimaldi dit « Rainier  de Monaco » (vers 1267 à Gênes – 1314 à Naples), seigneur de Monaco, seigneur de Cagnes-sur-Mer, amiral de France
 │    │    │              │    x Salvatica del Carretto
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Carlo Grimaldi dit « Charles  de Monaco le Grand » (????-15/08/1357), seigneur de Monaco, seigneur de Cagnes-sur-Mer, de Menton, de Vintimille et de Roquebrune, amiral général de France
 │    │    │              │    │    x Lucchina Spinola
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Ranieri Grimaldi dit « Rainier II de Monaco » (1350 à Gênes – 1407 à Menton), seigneur de Monaco, co-seigneur de Menton et de Roquebrune, amiral du Languedoc, conseiller de Charles VI
 │    │    │              │    │    │    x Marìa del Carretto (????-1368 à Menton)
 │    │    │              │    │    │    x Isabèlla Asinari (????-1417)
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi dit « Jean  de Monaco » (1382-08/05/1454), seigneur de Monaco, de Menton et de Roquebrune, amiral
 │    │    │              │    │    │    │    x (1407) Pomellina Fregoso (1387-1462)
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Catalano Grimaldi dit « Catalan de Monaco » (1422 à Monaco –  à Monaco), seigneur de Monaco, de Menton et de Roquebrune
 │    │    │              │    │    │    │    │    x Biànca del Carretto (1432-1458 à Monaco)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Claudina Grimaldi dite « Claudine de Monaco » (vers 1451-19/11/1515), dame héritière de Monaco, de Menton et de Roquebrune
 │    │    │              │    │    │    │    │    │    x (29/08/1465 à Vintimille) Lambèrto Grimaldi dit « Lambert de Monaco » (1420-15/03/1494), seigneur de Monaco (du chef de sa femme), d'Antibes, de Menton et de Roquebrune (voir plus bas)
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    │    └──> Ranieri Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Bartolomea Grimaldi (vers 1425-1475)
 │    │    │              │    │    │    │    │    x (1445) Piètro II Fregoso (1417-14/09/1459), doge de Gênes
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    └──> Costanza Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │         x Antònio del Carretto, marquis de Final
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Ambrògio Grimaldi dit « Ambroise de Monaco » (???? – vers 1433), co-seigneur de Monaco, seigneur de Menton et de Roquebrune
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Antònio Grimaldi dit « Antoine (II) de Monaco » (????-1427), co-seigneur de Monaco, seigneur de Menton et de Roquebrune
 │    │    │              │    │    │    │    x Biànca ??????
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    ├──> Giàcomo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    └──> Giovanna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Gaspare Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    x Luchinetta ??????
 │    │    │              │    │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    │    └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Griffetta Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │    x Ludovico Lascaris di Ventimiglia [Louis Lascaris de Vintimille], seigneur de La Brigue
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Enrìco Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Giàcomo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    ├──> Giovanna Grimaldi
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Lodovico Grimaldi (????-05/11/1402) dit « Louis de Monaco », co-seigneur de Monaco
 │    │    │              │    │    │    x ??????
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    └──> Giovanni Grimaldi, seigneur de Beuil
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Gabrièle Grimaldi dit « Gabriel de Monaco », co-seigneur de Monaco
 │    │    │              │    │    │    x ?????? Orsini
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Francésco Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    x ?????? Orsini
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Carlo Grimaldi, co-seigneur de Menton
 │    │    │              │    │    │    x ??????
 │    │    │              │    │    │    │
 │    │    │              │    │    │    └──> Luca Grimaldi, co-seigneur de Menton
 │    │    │              │    │    │         x ??????
 │    │    │              │    │    │         │
 │    │    │              │    │    │         ├──> Piètro Grimaldi, seigneur de Menton
 │    │    │              │    │    │         │
 │    │    │              │    │    │         └──> Filippo Grimaldi, seigneur de Menton
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    x ??????
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Luca Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    x ??????
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Ruffo Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Anastasia Grimaldi
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    ├──> Piètro Grimaldi, co-seigneur de Menton
 │    │    │              │    │    │
 │    │    │              │    │    └──> Lancilotto Grimaldi
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Vinciguerra Grimaldi
 │    │    │              │    │    x Costanza Ruffa
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Salvaggia Grimaldi
 │    │    │              │    │    x Gabrièle Vento
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    ├──> Luca Grimaldi, seigneur de Villebranche
 │    │    │              │    │    x Tedise Cybo
 │    │    │              │    │    x Caterina Caraccioli
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    x Andriolla Grillo
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Antònio Grimaldi dit « Antoine () de Monaco » (????-1358), co-seigneur de Monaco
 │    │    │              │    x Antònia Spinetti
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Bartolomeo Grimaldi (???? – vers 1323)
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Bertone Grimaldi
 │    │    │              │    x ??????
 │    │    │              │    │
 │    │    │              │    └──> Agamemnone Grimaldi, ambassadeur de Charles  de Monaco auprès des Visconti
 │    │    │              │         x ??????
 │    │    │              │         │
 │    │    │              │         └──> Piètro Grimaldi
 │    │    │              │              x ??????
 │    │    │              │              │
 │    │    │              │              └──> Bigotta Grimaldi
 │    │    │              │                   x (10/11/1381) Giovanni Grimaldi [Jean Grimaldi] dit « Jean de Bueil » (???? – après 1442), baron de Beuil, seigneur de Massoins, Grand sénéchal de Provence, gouverneur de Nice (voir plus haut)
 │    │    │              │
 │    │    │              ├──> Guigno Grimaldi
 │    │    │              │
 │    │    │              └──> Milo Grimaldi
 │    │    │
 │    │    ├──> Ingone Grimaldi (1210-1235)
 │    │    │    x ??????
 │    │    │    │
 │    │    │    ├──> Luca Grimaldi (????-1277), podestat de Milan
 │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │    │
 │    │    │    │    └──> Gabrièle Grimaldi (????-1277), seigneur de Monaco, amiral
 │    │    │    │         x Catarina Zaccarina
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         ├──> Gaspare Grimaldi (????-1331), capitaine de Genève, seigneur de Monaco
 │    │    │    │         │    x ??????
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──> Antònio Grimaldi dit « Antoine d'Antibes » (1300-1358), seigneur d'Antibes, du Prat, de La Vallée et de Lantosque, amiral de la flotte génoise
 │    │    │    │         │    │    x Catarina Doria
 │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    ├──> Luca Grimaldi dit « Luc d'Antibes » (vers 1330-1409), co-seigneur d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    x Giovanna Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Niccolò Grimaldi dit « Nicolas  d'Antibes » (1370-1452), seigneur d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer, gouverneur de Marseille
 │    │    │    │         │    │    │    │    x (vers 1415) Cesarina Doria, dame d'Oneglia
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Lambèrto Grimaldi dit « Lambert de Monaco » (1420-15/03/1494), seigneur de Monaco (du chef de sa femme), d'Antibes, de Menton et de Roquebrune
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (29/08/1465 à Vintimille) Claudina Grimaldi dite « Claudine de Monaco » (vers 1451-19/11/1515), dame héritière de Monaco, de Menton et de Roquebrune (voir plus haut)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi dit « Jean II de Monaco » (1468-11/10/1505 à Menton), seigneur de Monaco et de Vintimille, conseiller et chambellan de Louis VIII et de Louis XII
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (1486) Antònia di Savoia [Antoinette de Savoie] [Antoinette de Savoie] (????-1514)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         x (1515) Gerònimo della Rovere [Jérôme de La Rovère], seigneur de Rivalba
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         x Renaud de Villeneuve (???? – après 22/09/1510), baron de Vence, seigneur de Vinolet
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Isabèlla Grimaldi (???? – après 1470)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (20/06/1533) Antoine  de Châteauneuf-Randon, baron puis marquis du Tournel, vicomte de Saint-Remèze
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Biànca Grimaldi (après 1470 – après 26/02/1533), dame de Tourrettes-sur-Loup
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (10/10/1501) Honoré de Villeneuve (???? – après 14/04/1521), seigneur des Tourrettes-sur-Loup, de La Napoule, d'Esclapon, du Gaut, de Mons, d'Avaye, de Pibresson, de Bourrigaille, de Cananilles, de Saint-Julien, de Seillans, de Saint-Pierre de Boutons, de Meaux et de Malignon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Agostino Grimaldi dit « Augustin de Monaco » (1479-14/04/1532), cardinal, évêque de Grasse, abbé commendataire de Lérins, seigneur régent de Monaco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Luciano Grimaldi dit « Lucien de Monaco » (1481-22/08/1523), seigneur de Monaco, de Menton et de Roquebrune, chambellan de Louis XII et de François 
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (25/09/1514) Jeanne de Pontevès (après 25/05/1555), dame de Cabannes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Francésco Grimaldi (avant 1522-1527)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi dit « Honoré  de Monaco » (16/12/1522-07/10/1581), seigneur de Monaco, marquis de Campagna, comte de Canoue à Naples
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x (08/06/1545) Isabèlla Grimaldi (????-27/02/1583) (voir plus bas)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Genevra Grimaldi (24/10/1548-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Stèfano Grillo
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Benedétta Grimaldi (03/05/1550-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Clàudia Grimaldi (08/10/1552-20/11/1598)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Carlo Grimaldi dit « Charles II de Monaco » (17/05/1555-17/05/1589), seigneur de Monaco, marquis de Campagna
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Eleonòra Grimaldi (10/12/1556-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Nicolò Interiano
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Francésco Grimaldi (13/11/1557-04/10/1586)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Orazio Grimaldi (05/11/1558-16/07/1559)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Ippòlito Grimaldi (20/11/1559-24/09/1562)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Fabrizio Grimaldi (01/12/1560-20/04/1569)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Ercole Grimaldi dit « Hercule  de Monaco » (24/09/1562 à Monaco – 21/11/1604 à Monaco), seigneur de Monaco, marquis de Campagna, comte de Canoue à Naples
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (15/12/1595) Marìa Landi di Valdetaro (????-19/01/1599)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Giovana Marìa Grimaldi (29/09/1596 – )
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (10/10/1615) Gian Giàcomo Teodoro Trivulzio [Jean-Jacques Trivulce] (1596-03/08/1656), comte de Melzo, prince de Musocco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi dit « Honoré II de Monaco » (24/12/1597 à Monaco – 10/01/1662 à Monaco), seigneur puis prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis de Campagna, comte de Carladès, baron des Baux, de Calvinet et du Buis, seigneur de Menton, de Roquebrune et de Saint-Rémy-de-Provence, pair de France
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (13/02/1616 à Milan) Ippòlita Trivulzio [Hippolyte Trivulce] (1600-1638)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Ercole Grimaldi dit « Hercule II de Monaco » ou « Hercule des Baux » (16/12/1623-02/08/1651), prince héritier de Monaco, marquis des Baux
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         x (04/07/1641) Marìa Aurelia Spinola (????-29/09/1670)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Lodovico Grimaldi dit « Louis  de Monaco » (25/07/1642 à Monaco – 03/01/1701 à Rome), prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis de Campagna, pair de France, ambassadeur de Louis XIV
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    x (30/03/1660 à Pau) Catherine Charlotte de Gramont (1639-04/06/1678 à Paris)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Antònio Grimaldi dit « Antoine  de Monaco » (25/01/1661 à Paris – 20/02/1731 à Monaco), prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (14/06/1688 à Versailles) Marie de Lorraine (12/08/1674 à Paris – 30/10/1724 à Monaco)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Antonetta Grimaldi (1690-1696)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Caterina Carlòtta Grimaldi (07/10/1691-18/06/1696), dite « Mademoiselle de Monaco »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Luisa Ippòlita Grimaldi dite « Louise-Hippolyte de Monaco » (10/11/1697 à Monaco – 29/12/1731 à Monaco), princesse héritière de Monaco, duchesse de Valentinois
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    x (20/10/1715 à Monaco) Jacques François Léonor de Goyon de Matignon dit « Jacques  de Monaco » (21/11/1689 à Torigni-sur-Vire – 23/04/1751 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois et d'Estouteville, marquis des Baux, comte de Torigni-sur-Vire, de Hambye, de Matignon, de La Rochegoyon et de Carladès, baron de Saint-Lô, de La Luthumière et de Hambye, seigneur de Montmartin et d'Hautot-sur-Mer, pair de France, gouverneur des îles Chausey
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Antoine Charles Marie Grimaldi (16/12/1717-24/02/1718), marquis des Baux, comte de Matignon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Charlotte Thérèse Nathalie Grimaldi (19/03/1719-1790), dite « Mademoiselle de Monaco », religieuse au couvent de la Visitation à Paris
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Honoré Camille Léonor Grimaldi dit « Honoré III de Monaco » (10/11/1720 à Paris – 21/03/1795 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis des Baux, comte de Carladès, maréchal de camp du roi de France
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x (15/06/1757-31/12/1770) Marìa Caterina Brignole-Sale (07/10/1737 à Gênes – 28/03/1813 à Wimbledon)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Honoré Charles Anne Marie Maurice Grimaldi dit « Honoré IV de Monaco » (17/05/1758 à Monaco – 16/02/1819 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois, comte de Carladès
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (15/07/1777 à Paris – 22/06/1793 à Paris) Louise Félicité Victoire d'Aumont (22/10/1759 à Paris – 13/01/1826 à Paris), duchesse de Mazarin, de La Meilleraye et de Mayenne, dame de Rethelois
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Honoré Gabriel Grimaldi dit « Honoré V de Monaco » (14/05/1778 à Paris – 02/10/1841 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois, Grand d'Espagne
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (relation vers 1805) Félicité Madeleine Honorée Gabrielle Rouault de Gamaches (20/04/1781 à Paris – 13/07/1819 à Fayet)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Louis Gabriel Oscar Grimaldi (08/06/1814 à Paris – 14/07/1894 à Saint-Germain-en-Laye), marquis des Baux, sous-préfet, officier de la Légion d'honneur
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    └──> Tancrède Florestan Roger Louis Grimaldi dit « Florestan de Monaco » (10/10/1785 à Paris – 20/06/1856 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois, acteur de théâtre
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         x (27/11/1816 à Paris) « Caroline » Marie-Louise Charlotte Gabrielle Gibert de Lametz (18/07/1793 à Coulommiers – 25/11/1879 à Monaco), danseuse, actrice
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         ├──> Charles Honoré Grimaldi dit « Charles III de Monaco » (08/12/1818 à Paris – 10/09/1889 à Marchais), prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis des Baux, comte de Carladès
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │    x (28/09/1846 à Bruxelles) Antoinette Ghislaine de Mérode-Westerloo (28/09/1828 à Bruxelles – 10/02/1864 à Monaco), comtesse de Mérode-Westerloo
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │    └──> Albert Honoré Charles Grimaldi dit « Albert  de Monaco » (13/11/1848 à Paris – 26/06/1922 à Paris), prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis des Baux, comte de Carladès, baron de Saint-Lô, officier dans la Marine espagnole et française, géographe, océanographe
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         x (21/09/1869 à Marchais – 03/01/1880) Mary Victoria Douglas-Hamilton (11/12/1850 à Londres – 14/05/1922 à Budapest)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         ├──> Louis Honoré Charles Antoine Grimaldi dit « Louis II de Monaco » (12/07/1870 à Baden-Baden – 09/05/1949 à Monaco), prince de Monaco, duc de Valentinois, comte de Carladès
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    x (relation 1897) Marie Juliette Louvet (09/05/1867 à Pierreval – 24/09/1930 à Paris), artiste, comédienne, hôtesse de cabaret, blanchisseuse, couturière
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    ├──> Charlotte Louise Juliette Grimaldi (30/09/1898 à Constantine – 15/11/1977 à Paris), dite « Mademoiselle de Valentinois », princesse héritière de Monaco, duchesse de Valentinois
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    x (18/03/1920 à Monaco – 18/02/1933) Pierre Marie Xavier Raphaël Antoine Melchior de Polignac dit « Pierre Grimaldi » (24/10/1895 à Hennebont – 10/11/1964 à Neuilly-sur-Seine), prince de Monaco, duc de Valentinois, comte de Polignac
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    ├──> Antoinette Louise Alberte Suzanne Grimaldi (28/12/1920 à Paris – 18/03/2011 à Monaco), baronne de Massy
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    │    x (23/10/1951 à Gênes – 10/05/1954) Alexandre Athenase Marie Noghès (15/06/1916 à Monaco – 16/02/1999 à Los Angeles), avocat, champion de tennis
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    │    x (02/12/1961 à La Haye – 17/07/1973 à Monaco) Jean-Charles Rey (22/10/1914 à Monaco – 17/09/1994 à Monaco), notaire, président du Conseil national de Monaco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    │    x (28/07/1983 à Monaco) John Brian Gilpin (10/02/1930 à Southsea – 05/09/1983 à Londres), danseur
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │    └──> Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi dit « Rainier III de Monaco » (31/05/1923 à Monaco – 06/04/2005 à Monaco), prince de Monaco, prince de Château-Porcien, duc de Valentinois, de Mazarin et de Mayenne, marquis des Baux, de Chilly-Mazarin et de Guiscard, comte de Polignac, de Carladès, de Torigni-sur-Vire, de Ferrette, de Belfort, de Thann, de Rosemont et de Longjumeau, baron de Calvinet, du Buis, de Saint-Lô, de La Luthumière, de Hambye, d'Altkirch et de Massy, seigneur de Saint-Rémy-de-Provence, de Matignon et d'Issenheim
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         x (18/04/1956 à Monaco) Grace Patricia Kelly (12/11/1929 à Philadelphie – 14/09/1982 à Monaco), actrice de cinéma
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         ├──> Caroline Louise Marguerite Grimaldi (23/01/1957 à Monaco), princesse de Hanovre, duchesse de Brunswick et de Lunebourg
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (28/06/1978 à Monaco – 09/10/1980 à Monaco) Philippe Michel Francis Junot (19/04/1940 à Paris), banquier
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (29/12/1983 à Monaco) Stèfano Andrèa Casiraghi (08/09/1960 à Côme – 03/10/1990 à Saint-Jean-Cap-Ferrat), pilote de off-shore
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (23/01/1999 à Monaco) Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig von Hannover dit « Ernest-Auguste V de Hanovre » (26/02/1954 à Hanovre), prince de Hanovre, duc de Brunswick et de Lunebourg
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         ├──> Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi dit « Albert II de Monaco » (14/03/1958 à Monaco), prince de Monaco, prince de Château-Porcien, duc de Valentinois, de Mazarin et de Mayenne, marquis des Baux, de Chilly-Mazarin, de Guiscard et de Bailli, comte de Carladès, de Ferrette, de Belfort, de Thann, de Rosemont, de Torigni-sur-Vire, de Longjumeau et de Clèdes, baron de Calvinet, du Buis, de Saint-Lô, de La Luthumière, de Hambye et d'Altkirch, seigneur d'Issenheim, de Saint-Rémy-de-Provence et de Matignon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (relation 1991) Tamara Jean Rotolo (25/10/1961 à Palm Desert), serveuse, gérante de sociétés immobilières
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    ├──> Jazmin Grace Grimaldi (04/03/1992 à Palm Springs)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (relation 1997-2003) Nicole Valérie Coste (née Tossoukpé) (06/12/1971 à Lomé), mannequin, hôtesse de l'air
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    ├──> Éric Alexandre Stéphane Grimaldi-Coste (né Tossoukpé) (24/08/2003 à Paris)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    x (01/07/2011 à Monaco) Charlene Lynette Wittstock (25/01/1978 à Bulawayo), éducatrice pour enfants, championne de natation, maître nageur
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    ├──> Gabriella Thérèse Marie Grimaldi (10/12/2014 à Monaco), comtesse de Carladès
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │    └──> Jacques Honoré Rainier Grimaldi (10/12/2014 à Monaco), prince héréditaire de Monaco, marquis des Baux
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │         └──> Stéphanie Marie Élisabeth Grimaldi (01/02/1965 à Monaco), comtesse de Polignac, mannequin, chanteuse
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │              x (01/07/1995 à Monaco – 04/10/1996) Daniel Ducruet (27/11/1964 à Beausoleil), vendeur d'animaux, garde du corps, négociant en poissonnerie, chanteur
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │              x (relation 1998) Jean-Raymond Gottlieb (01/06/1967 à Paris), gendarme, professeur de ski, garde du corps 
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │              x (12/09/2003 à Vandœuvres – 24/11/2004) Adans López Peres (1974 à Crema), acrobate, équilibriste
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │    x (24/07/1946 à Monaco) Ghislaine Marie Françoise Dommanget (13/10/1900 à Reims – 30/04/1991 à Neuilly-sur-Seine), actrice
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │         x (31/10/1889 à Paris – 30/05/1902) Marie Alice Heine (10/02/1858 à La Nouvelle-Orléans – 22/12/1925 à Paris), duchesse douairière de Richelieu, duchesse de Fronsac, marquise de Jumilhac
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │         └──> Florestine Gabrielle Antoinette Grimaldi (02/10/1833 à Fontenay-aux-Roses – 24/04/1897 à Stuttgart) 
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │              x (15/02/1863 à Monaco) Friedrich Wilhelm Alexander Ferdinand von Württemberg [Guillaume de Wurtemberg] (06/07/1810 à Stuttgart – 17/07/1869 à Stuttgart), comte de Wurtemberg, duc d'Urach
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Joseph Marie Jérôme Honoré Grimaldi (10/09/1763 à Monaco – 28/06/1816), prince régent de Monaco, comte de Caumont 
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (06/04/1782) Françoise Marie Thérèse de Choiseul ( – 26/07/1794 à Paris)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Honorine Camille Athénaïs Grimaldi (22/04/1784 à Paris – 08/05/1879)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (20/07/1803) René III Louis Victor de La Tour-du-Pin (22/08/1779 à Paris – 04/06/1832 à Paris), marquis de Chambly de la Charce, châtelain de Fontaine-Française
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Athénaïs Euphrosine Louise Philippine Grimaldi (22/06/1786 à Paris – 11/09/1860 à Fontaine-Française)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (08/08/1804) Louis Auguste Félicité Le Tellier (1783-1844), marquis de Souvré et de Louvois, comte de Tonnerre
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Delphine Grimaldi (22/07/1788-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Frances Margaret Rainford (????-01/12/1806)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Marìa Anna Balbi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Charles Marie Auguste Grimaldi (01/01/1722-24/08/1749), comte de Carladès et de Matignon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Jacques Grimaldi (09/06/1723-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Louise Françoise Grimaldi (15/07/1724-15/09/1729), dite « Mademoiselle des Baux »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> François Charles Grimaldi (04/02/1726 à Paris – 09/12/1743), comte de Torigni-sur-Vire
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Charles Maurice Grimaldi (14/05/1727 à Paris – 18/01/1798 à Maury), dit « le Chevalier de Monaco », comte de Valentinois, Grand d'Espagne de première classe (du chef de sa femme), Lieutenant-général au gouvernement de Normandie, gouverneur de Granville, de Saint-Lô, de Cherbourg et des îles Chausey
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x (10/12/1749 à Paris – 1766) Marie-Christine-Chrétienne de Rouvroy de Saint-Simon (07/05/1728-15/07/1774), grande d'Espagne de la première classe
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    └──> Marie Françoise Thérèse Grimaldi (20/07/1728-20/06/1743), dite « Mademoiselle d'Estouteville »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Elisabètta Carlòtta Grimaldi (03/11/1698-25/08/1702), dite « Mademoiselle de Valentinois »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Margherita Camilla Grimaldi (01/05/1700-27/04/1758), dite « Mademoiselle de Carladès »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │    x (16/04/1720) Louis de Gand-Vilain de Mérode de Montmorency (16/07/1678 à Lille – 16/06/1767 à Paris), prince d'Isenghien, maréchal de France
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Marìa Devota Grimaldi (15/03/1702-24/10/1703), dite « Mademoiselle des Baux »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Marìa Paolina Grimaldi (23/10/1708-20/05/1726), dite « Mademoiselle de Chabreuil »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (relation) « Babé » Élisabeth Dufort, danseuse
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Anton Carlo Grimaldi [Antoine Charles Grimaldi] (02/10/1697 à Paris – 28/11/1784 à Monaco), dit « le Chevalier de Grimaldi », régent gouverneur-général de la principauté de Monaco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (relation) Victoire Vertu, danseuse à l'Opéra de Paris
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Antoinette Grimaldi (1699 à Paris - ????), dite « Mademoiselle de Saint-Rémy »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (relation) ??????, dame provençale
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    └──> Louise Marie Thérèse Grimaldi (02/06/1705-21/09/1723 à Sospel)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Giovanna Marìa Devota Grimaldi (14/01/1662-21/04/1741), nonne à San Remo
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Marìa Terèsa Carlòtta Grimaldi (14/06/1662-1738)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Terèsa Marìa Aurelia Grimaldi (20/05/1663-15/02/1675), dite « Mademoiselle des Baux »
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Anna Ippòlita Grimaldi (26/07/1664-23/07/1700)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (1696) Jacques Charles de Crussol (29/12/1675 à Paris – 19/071739 à Uzès), duc d'Uzès
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Francésco Onorato Grimaldi (31/12/1669 à Gênes – 18/02/1748 à Paris), archevêque de Besançon, abbé de Monaco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    └──> Amelia Grimaldi (vers 1675-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Marìa Ippòlita Grimaldi (08/05/1644-24/07/1722), nonne
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Giovanna Marìa Ippòlita Grimaldi (04/06/1645 à Monaco – 08/10/1694 à Turin)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    x (23/10/1659 à Turin) Carlo Emanuèle Filibèrto di Simiana [Charles Emmanuel Philibert de Simiane] (1632-06/09/1706), prince de Montafia, marquis de Pianezze et de Livourne
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Devota Marìa Renata Grimaldi (1646-1722)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Luca Francésco Marìa Carlo Grimaldi (03/11/1648-17/11/1652)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Terèsa Marìa Grimaldi (19/02/1650-20/07/1723 à San Martino), dite « Mademoiselle de Carladès », marquise de San Martino
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    x (1671) Sigismondo Francésco d'Este dit « Sigismond IV de San Martino » (1647-28/08/1732), marquis de San Martino
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         └──> Marìa Paolina Grimaldi (12/03/1651-24/09/1724)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │              x (1668) Andrèa Imperiale (1647-1678), prince de Francavilla
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │              x Ambrògio Doria, marquis Doria
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Marìa Clàudia Grimaldi (29/01/1599-????), carmélite à Gênes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Virginia Grimaldi (12/07/1564-????), nonne
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Aurelia Grimaldi (13/11/1565-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Agostin di Franco
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Orazio Grimaldi (05/09/1567-1620 à Naples)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    └──> Onorato Grimaldi (????-03/10/1569), abbé de Terlizzi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Claudina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Lambèrto Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Raniero Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Lodovico Grimaldi, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Francésca Grimaldi (???? – avant 1523)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x Luca Doria (???? – avant 1516)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Filibèrto Grimaldi, prévôt de Nice
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    └──> Cesarina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │         x Carlo di Ceva, marquis de Ceva
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Gaspare Grimaldi dit « Gaspard  d'Antibes » (???? – après 07/02/1466), seigneur de Cagnes-sur-Mer et d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (30/07/1450) Margherita Lascaris di Ventimiglia [Marguerite Lascaris de Vintimille] (vers 1440-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Nicola Grimaldi dit « Nicolas II d'Antibes » (1450-1519), seigneur d'Antibes et de Corbons, Grand Panetier de France
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (21/02/1497) Charlotte de Villeneuve (???? – après 1482), marquise de Trans
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Anna Grimaldi (1505-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x (1521) Antoine d'Arlatan, seigneur de Beaumont
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Gaspare Grimaldi dit « Gaspard II d'Antibes » (????-1578), seigneur d'Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Corbons
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x (08/10/1521) Jeanne Quiqueran (vers 1490 – après 1547)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Renato Grimaldi dit « René d'Antibes » (????-1594), seigneur d'Antibes et de Corbons
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (1560) Yolande Claude de Villeneuve (???? – vers 1612)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Honoré Grimaldi dit « Honoré  d'Antibes » (????-1618), seigneur d'Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Corbons
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Blanche de Thouars
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Jean-Henri Grimaldi dit « Jean-Henri d'Antibes » (1604-1651), seigneur d'Antibes, marquis de Corbons, baron de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1625) Anne de Grasse
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Honoré Grimaldi dit « Honoré II d'Antibes », seigneur d'Antibes, marquis de Corbons, baron de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1646) Françoise Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Charles Grimaldi dit « Charles d'Antibes » (???? – après 1680), seigneur d'Antibes, marquis de Corbons, baron de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         x Françoise Coiset
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         └──> Honoré Grimaldi dit « Honoré III d'Antibes » (1675-????), seigneur d'Antibes, marquis de Corbons, baron de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              x (1700) Marguerite Roseline de Villeneuve
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              ├──> Honoré Grimaldi dit « Honoré III d'Antibes » (1701-1743), seigneur d'Antibes, marquis de Corbons, baron de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    x Hélène d'Orcel de Plaisians
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    ├──> Sauveur-Gaspard Grimaldi dit « Sauveur-Gaspard d'Antibes » (1734-1816), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │    └──> Honoré-Henri Grimaldi dit « Honoré-Henri d'Antibes », seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    └──> Louis André Grimaldi (17/12/1736 à Cagnes-sur-Mer – 1808 à Londres), marquis de Corbons et de Cagnes-sur-Mer, vicaire général de l'archevêque de Rouen, évêque du Mans et de Noyon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              ├──> Jean-Charles Grimaldi dit « Charles d'Antibes » (1713-1774), seigneur d'Antibes, évêque de Rodez
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    └──> Charles-Balthazard Grimaldi dit « Charles-Balthazard d'Antibes » (1747-1795), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │         x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │         └──> Charles-Philippe Grimaldi dit « Charles-Philippe d'Antibes », seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              ├──> Charles-Louis Grimaldi dit « Charles-Louis d'Antibes », seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              │    └──> Henri-Charles Grimaldi dit « Henri-Charles d'Antibes » (1860 à Meulan – 1940 à Bruxelles), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │              └──> Henri-Ferdinand Grimaldi dit « Henri-Ferdinand d'Antibes », seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              ├──> Élisabeth Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │    x Louis Commendaire, seigneur de Taradeau
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │              └──> Marthe Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │                   x ?????? Gombert, seigneur de Saint-Geniez
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Marie Gabrielle Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         x (1654) François de Lombard-Gourdon
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Pierre Grimaldi, seigneur de Saint-Vincent
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Alexandre Grimaldi (????-1630), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Giùlia Della Rovere [Julie de La Rovère]
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Marguerite Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │         x Melchior Puget, seigneur de Saint-Marc
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Claude Grimaldi, seigneur de Maligniac
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Camilla Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1586) Annibal de Forbin, seigneur de La Roque
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Julia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │         x (1602) Aleman de Glandevès, seigneur de Greaux
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Clàudio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Marguerite Bresson
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Gasparo Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Lucrèzia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Gaspard II de Castellane (????-1573), seigneur d'Entrecasteaux
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Giùlia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x ?????? de Rosset, seigneur de Rosset
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Ippòlita Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Jacques Faret, seigneur de Saint-Privat
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Casandra Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (01/02/1564) Giùlio Doria, seigneur de Dolceacqua
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Francésca Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Claude de Villeneuve (????-1591), baron de Vence
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    └──> Camilla Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         x (1563) Jean de Brancas, baron de Cereste
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Clàudio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi, abbé de Tournus
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Giovanni Antònio Grimaldi, co-marquis de Trans
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x Andronica de Flotte
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    └──> Clàudio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         x Clàudia Cairaschi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         ├──> Gaspare Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    x Ottavia Doria
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Andrèa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    x (1621) Benedétta Malbiqui [Benoîte Malbec]
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Maurìcio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Félix Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │    └──> Marcello Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │         x (1652) Dorotea Ferrero
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │         └──> Honoré Grimaldi (1658-1744)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │              x (1677) Marìa Luisa Trinchieri [Marie de Trinquier]
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │              └──> François-Xavier Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                   x (1713) Anne Françoise Catherine Ferrero-Thaon de Sauze
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                   │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                   └──> Joseph Marie Pierre Jean Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        x (1749) Marìa Costanza Lascaris di Ventimiglia [Marie Constance Lascaris de Vintimille]
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        ├──> Marcellin Grimaldi (????-1802)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │    x (1776) Ròsa Capello
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │    └──> Sylvie Pétronille Grimaldi (1780-1849)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │         x (1803) Joseph Auguste de Constantin de Châteauneuf (1780-1832)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │                        └──> Louis Antoine Marie Ignace Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Clàudio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │    └──> Giovanni Battista Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         ├──> Giovanni Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         ├──> Giùlia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         ├──> Francésca Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │         └──> Lucrèzia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Onorata Grimaldi (???? – après 1549)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x Balthazar de Sade, seigneur d'Eyguières
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Antònio Grimaldi dit « Antoine de Villeneuve » (????-1570)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         x Marguerite du Revest
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Silvestro Antònio Grimaldi dit « Silvestre-Antoine d'Antibes » (????-1529), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Gaspare Giosuè Grimaldi [Josué  Grimaldi] (vers 1500-????), seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         x (1532) Marìa Allinei d'Elva
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         ├──> Giovanni Silvestro Grimaldi [Jean-Silvestre Grimaldi] (1540-1625), seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    ├──> Giosuè Grimaldi [Josué II Grimaldi] (????-1645), seigneur de Busca, gouverneur, commandant de la forteresse de Pignerol
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    x Cornelia Signorile
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Nicola Grimaldi (1633-1721), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x (1653) Marìa Veronica Harcour di Fiano
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giosuè Grimaldi [Josué III Grimaldi] (1659-????), comte de Puget, capitaine
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x (05/07/1695) Giùlia Lodovica Luserna di Campiglione (03/11/1671-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Nicola Ignazio Grimaldi [Ignace Grimaldi] (1708-1788), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (1734) ?????? Strambino
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Luigi Grimaldi (1741-1771), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (1765) Terèsa Ripa di Meana (1743-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Filippo Grimaldi (1767-1817), comte de Puget, gouverneur du futur roi de Sardaigne Charles-Albert de Savoie
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x (1787) Costanza Gabaleone di Salmour [Constance Gabaléon de Salmour] (1768-1843)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Giuseppina Terèsa Grimaldi (1788-1788)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Luigi Grimaldi (1790-1820)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Emilio Grimaldi (1791-1871), comte de Puget, colonel de cavalerie
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (1820) Polixène Vibert de La Pierre (1789-1868)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Luigia Grimaldi (1821-1889), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Costanza Grimaldi (1823-1878), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1844) Gustavo Scati di Casaleggio (1808-1845)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Stanislao Grimaldi (1825-1903), comte de Puget, artiste
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Marìa Grimaldi (1830-1853), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │         x (1851) Alessandro Provana
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Angelica Grimaldi (1806-1875)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (1829) Celestino Quarelli
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Eustachio Grimaldi (1810-1889), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x (1849) Fernanda Ristori (1827-1892)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Luigi Filippo Grimaldi (1855-1931), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1886) Henriette van den Bemden (1858-1942)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Fernand Grimaldi (1888-1952), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x Marie Hubertine Michels (1893-1974)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Jean Grimaldi (1923)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1949) Suzanne Drion (1923)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Henri Grimaldi (1950), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Bernard Grimaldi (1954), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    x (1986) Pascale de Wasseiges
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Véronique Grimaldi (1990), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Nathalie Grimaldi (1993), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Dominique Grimaldi (1954), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Marie-Claude Grimaldi (1956), comtesse de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         x (1983) Charles-Henri De Witte (1954)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> César Grimaldi (1925), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         x (1956) Nicole Dethioux (1928)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Philippe Grimaldi (1956), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    x (1988) Monique Hannart (1961)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Hélène Grimaldi (1991), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    ├──> Sylvain Grimaldi (1993-1993), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    └──> Merlin Grimaldi (1995), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Stanislas Grimaldi (????-1960)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         ├──> Vincent Grimaldi (1963), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │    x (1994) Leslie Sturtevant (1967)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │         └──> Carlo Grimaldi (1967), comte de Puget
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> César Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Irène Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Marìa Grimaldi (????-1896)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    ├──> Giùlia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    └──> Matilde Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Terèsa Grimaldi (1811-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │    x Benedétto Beccaria
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Matilde Grimaldi (1812-1870)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    ├──> Stanislao Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    └──> Irene Grimaldi (????-1855)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Terèsa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x Albèrto Baronis di Santena
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Costanza Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │    x Luigi Sappa di Milanesi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    ├──> Ignazio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    └──> Maddaléna Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Nicola Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Francésco Giovanni Antònio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Carlo Beneditto Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Elisabètta Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │    x (1749) Ludovico Bonifacio di San Baldichieri
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Gabriella Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    ├──> Anna Marìa Caterina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Gabriella Faletti di Villafalletto
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Colomba Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Veronica Francésca Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Maddaléna Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Giusèppe Ottavio Vignali di San Edigio
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    └──> Cesare Ludovico Grimaldi (????-1789)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giovanni Antònio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Francésco Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giusèppe Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Domenico Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Silvestro Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Laura Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Giusèppe Manfredo Morra
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Diego Bonaventura Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Clara Clemenza Gromis
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    └──> Margherita Vittoria Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │         x Ilarione Signoris Buronzo
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Ottavio Grimaldi, seigneur de Busca, colonel
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Lucrèzia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Francésco Biagio Alfassio
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    └──> Giusèppe Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │         x Ippòlita Tarquino
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Diego Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x Marìa Signorile
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    └──> Giosuè Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │         x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │         └──> Diego Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Giambattista Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x (1676) Pàola Marìa Caterina ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Agostino Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Laura Maddaléna Luserna di Campiglione
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    └──> Anna Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │         x Giàcomo Bernard di Monastrelo
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giosuè Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x ?????? Belmond
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Romualdo Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Terèsa Castiglione
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    ├──> Silvestro Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │    x Diana Belmond De Fremy
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x Pàola Margherita Trucchi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Giovanni Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Francésca Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x Stèfano Olivero
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    ├──> Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │    x Clàudio Delfin
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    └──> Giusèppe Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         x Maddaléna ?????? 
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Cornelia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Virginia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Giosuè Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    └──> Diego Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         x ?????? Signorile
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         ├──> Giosuè Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         ├──> Giusèppe Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         └──> Benedétto Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Leonòra Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Francésco Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    x Isnarda Olivero
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │    └──> Giovanni Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         x Terèsa Castiglione
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         ├──> Francésco Antònio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │         └──> Giambattista Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Margherita Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Giovanni Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Caterina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Luciano Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Diego Filippo Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         ├──> Francésco Ottavio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │         x Iolanda Bernesso di Rossana
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    ├──> Giovanni Gasparo Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │    └──> Diego Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │    └──> Melchiorre Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │         x Margherita Grimaldi d'Alessandria
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │         └──> Fabrizio Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │              x Costanza Lodovica Lovera
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │              │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │              └──> Francésco Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │                   x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │                   │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │                   ├──> Fabrizio Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │                   │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │                   └──> Gabrièle Grimaldi, seigneur de Busca
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    └──> Renate Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │         x Giovanni Solara della Moretta
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Giovanni Andrèa Grimaldi (????-01/07/1505), baron de Prats, cardinal, évêque de Grasse, abbé de Lérins
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Brigida Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Hugues de Villeneuve (???? – avant 1480), baron de Vence, seigneur de Gréolières-Basses, de La Gaude, de Saint-Jeannet, du Castellet, du Puget-Treize-Dames, de La Bastide-Saint-Laurent, de Coursegoules, de Courmes, de Thorenc et de Cagnes-sur-Mer
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Jolandina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Giovanni Doria d'Oneglia
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    └──> Lodovico Grimaldi (????-1469), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Margherita Grimaldi (vers 1380-????)
 │    │    │    │         │    │    │    │    x (1399) Bertrand III de Grasse (vers 1368 – 13/02/1448), seigneur du Bar, de Valette, de Vaugrenier, du Rouret, de Saint-Paul et de Roquefort, capitaine général du roi René d'Anjou, conseiller d'État, ambassadeur auprès du duc de Bourgogne et du pape Nicolas V
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Magdalena Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    x Ranieri Lascaris di Ventimiglia [Rainier Lascaris de Vintimille], co-seigneur de La Brigue
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Filippo Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Lucia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giovanni Grimaldi (????-1477), seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    x Biànca Doria
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Lucia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Costanza Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x ?????? Carriete
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Tomasina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x Tibaldo Lascaris (????-1480), amiral de Savoie
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Onorata Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    └──> Caterina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │         x Francésco Doria (???? – vers 1440), seigneur d'Oneglia, marin
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Ludovico Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Ottone Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Clemènza Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    x Marcellino del Grillo
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Napolio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Piètro Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    └──> Lucchina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │         x ?????? Lascaris, seigneur de Figanoria
 │    │    │    │         │    │    │         x Guillaume du Puget, seigneur de Figanières
 │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    ├──> Marco Grimaldi (vers 1332-????), co-seigneur d'Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve, Grand-Maître des Arbalétriers de France
 │    │    │    │         │    │    │    x Sibilla di Salsi [Sibylle de Saluces]
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Giórgio Grimaldi (vers 1355 – vers 1400), co-seigneur d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer, gouverneur de Grasse et de Saint-Paul
 │    │    │    │         │    │    │    │    x ??????
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Silvaggia Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    ├──> Caterina Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │    │    x (1436) Piètro Lascaris di Ventimiglia [Pierre Lascaris de Vintimille] (????-1439)
 │    │    │    │         │    │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    │    └──> Bartolomea Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │         x Niccolò di Ceva, marquis de Ceva
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Onorato Grimaldi (???? – après 03/10/1436), co-seigneur d'Antibes
 │    │    │    │         │    │    │    │    x Marietta Lascaris di Ventimiglia [Mariette Lascaris de Vintimille] (????-24/05/1447)
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    ├──> Antònio Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    │
 │    │    │    │         │    │    │    └──> Argentina Grimaldi, demoiselle d'honneur de la reine de France
 │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    x Argenta Malaspina
 │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    ├──> Argenta Grimaldi
 │    │    │    │         │    │    │    x Morello Malaspina, marquis de Mulazzo
 │    │    │    │         │    │    │
 │    │    │    │         │    │    └──> Raffaele Grimaldi
 │    │    │    │         │    │         x ??????
 │    │    │    │         │    │         │
 │    │    │    │         │    │         └──> Gaspare Grimaldi (???? – après 1408)
 │    │    │    │         │    │              x Niccoletta Dardella
 │    │    │    │         │    │              │
 │    │    │    │         │    │              └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │    │         │    │                   x Ceva Doria (???? – après 1387), seigneur d'Oneglia
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    ├──> Gabrièle Grimaldi (????-1342)
 │    │    │    │         │    │
 │    │    │    │         │    └──> Percivale Grimaldi (????-1352)
 │    │    │    │         │         x Caterina ??????
 │    │    │    │         │         │
 │    │    │    │         │         └──> Aimone Grimaldi
 │    │    │    │         │              x Aiguina Doria
 │    │    │    │         │              │
 │    │    │    │         │              └──> Percivale Grimaldi
 │    │    │    │         │                   x Piètra Pellegrini
 │    │    │    │         │                   │
 │    │    │    │         │                   ├──> Argenta Grimaldi
 │    │    │    │         │                   │    x Ansaldo Grimaldi, marquis de Beaufort (voir plus bas)
 │    │    │    │         │                   │
 │    │    │    │         │                   └──> Luciano Grimaldi
 │    │    │    │         │                        x ??????
 │    │    │    │         │                        │
 │    │    │    │         │                        └──> Meroaldo Grimaldi
 │    │    │    │         │                             x Teodora Vivaldi
 │    │    │    │         │                             │
 │    │    │    │         │                             └──> Agostino Grimaldi
 │    │    │    │         │                                  x Battina Centurione
 │    │    │    │         │                                  │
 │    │    │    │         │                                  └──> Niccolò Grimaldi
 │    │    │    │         │                                       x Giùlia Cybo
 │    │    │    │         │                                       │
 │    │    │    │         │                                       ├──> Aurelia Grimaldi
 │    │    │    │         │                                       │    x Niccolò Doria
 │    │    │    │         │                                       │
 │    │    │    │         │                                       └──> Polissena Grimaldi
 │    │    │    │         │                                             x Filippo Spinola
 │    │    │    │         │
 │    │    │    │         └──> Rabella Bonifazio Grimaldi
 │    │    │    │              x Lina Doria
 │    │    │    │              │
 │    │    │    │              └──> Dorino Grimaldi
 │    │    │    │                   x Eliana Fieschi
 │    │    │    │                   │
 │    │    │    │                   └──> Rabella Grimaldi
 │    │    │    │                        x Margherita Adorno
 │    │    │    │                        │
 │    │    │    │                        ├──> Giuliano Grimaldi
 │    │    │    │                        │    x Orietta Grimaldi
 │    │    │    │                        │    │
 │    │    │    │                        │    └──> Marco Grimaldi (????-1515)
 │    │    │    │                        │         x ??????
 │    │    │    │                        │         │
 │    │    │    │                        │         └──> Orietta Grimaldi
 │    │    │    │                        │              x Adano Centurione, marquis de Laula
 │    │    │    │                        │
 │    │    │    │                        └──> Angelo Grimaldi
 │    │    │    │                             x ??????
 │    │    │    │                             │
 │    │    │    │                             └──> Giórgio Grimaldi
 │    │    │    │                                  x Isabèlla Fieschi
 │    │    │    │                                  │
 │    │    │    │                                  └──> Gianbattista Grimaldi [Jean-Baptiste Grimaldi], seigneur de Montaudion, chevalier de l'Ordre de la Toison d'or
 │    │    │    │                                       x Maddaléna Pallavicino
 │    │    │    │                                       │
 │    │    │    │                                       ├──> Isabèlla Grimaldi (????-27/02/1583)
 │    │    │    │                                       │    x (08/06/1545) Onorato Grimaldi dit « Honoré  de Monaco » (16/12/1522-07/10/1581), seigneur de Monaco, marquis de Campagna, comte de Canoue à Naples (voir plus haut)
 │    │    │    │                                       │
 │    │    │    │                                       ├──> Giórgio Grimaldi
 │    │    │    │                                       │
 │    │    │    │                                       ├──> Veronica Grimaldi
 │    │    │    │                                       │    x Stèfano de Mari
 │    │    │    │                                       │
 │    │    │    │                                       ├──> Domenico Grimaldi [Dominique Grimaldi] (???? – 02/08/1592 à Avignon), évêque de Savone, abbé de Montmajour, évêque de Cavaillon, recteur du Comtat Venaissin, vice-légat et archevêque d'Avignon, général des armées pontificales
 │    │    │    │                                       │
 │    │    │    │                                       └──> Tommaso Grimaldi
 │    │    │    │
 │    │    │    └──> Boarello Grimaldi (????-1278)
 │    │    │         x Agnèse ??????
 │    │    │         │
 │    │    │         └──> Corrado Grimaldi
 │    │    │              x ??????
 │    │    │              │
 │    │    │              └──> Boarello Grimaldi (????-1343)
 │    │    │                   x Ginevra Salvago
 │    │    │                   │
 │    │    │                   └──> Corrado Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        x Isabèlla Doria
 │    │    │                        │
 │    │    │                        ├──> Luca Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │    x Marìa Lomellini
 │    │    │                        │    │
 │    │    │                        │    └──> Ansaldo Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │         x Argenta Grimaldi (voir plus haut)
 │    │    │                        │         │
 │    │    │                        │         └──> Luca Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │              x Isabèlla Salvago
 │    │    │                        │              │
 │    │    │                        │              └──> Gio-Battista Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   x Pellegra Pinelli
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Benedétto Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │    x Pellegra Sauli
 │    │    │                        │                   │    │
 │    │    │                        │                   │    └──> Giròlamo Grimaldi (???? à Gênes – 27/11/1543 à Gênes), marquis de Beaufort, sénateur et clerc de Gênes, archevêque et cardinal
 │    │    │                        │                   │         x Francésca Cattaneo
 │    │    │                        │                   │         │
 │    │    │                        │                   │         ├──> Luca Grimaldi (1504-1580), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │    x Pellina Spinola
 │    │    │                        │                   │         │    │
 │    │    │                        │                   │         │    └──> Giròlamo Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         x Pellegra Imperiale
 │    │    │                        │                   │         │         │
 │    │    │                        │                   │         │         ├──> Ansaldo Grimaldi (????-1643), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │    x (1594) Baptina Lomellini
 │    │    │                        │                   │         │         │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │    └──> Alessandro Grimaldi (1598 – après 1634), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │         x Françoise de Clerque
 │    │    │                        │                   │         │         │         │
 │    │    │                        │                   │         │         │         └──> Giusèppe Marìa Grimaldi (1632-1683), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │              x Marìa Sulpizia
 │    │    │                        │                   │         │         │              │
 │    │    │                        │                   │         │         │              └──> Alessandro Marìa Grimaldi (1659-1732), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                   x (1705) Dorcas Anderson
 │    │    │                        │                   │         │         │                   │
 │    │    │                        │                   │         │         │                   └──> Alexander Grimaldi (1714-1800), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        x (1745) Ester Barton
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        ├──> Alexander Grimaldi (1742-1780), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │    x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │    └──> George Grimaldi (1771-1841), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │         x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │         │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │         └──> Frederick Grimaldi (1804-1862), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │              x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │              │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │              └──> Alfred Grimaldi (1833-1885), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                   x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                   │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                   └──> George Frederick Grimaldi (1857-????), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                        x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                        │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                        └──> Ernest George Grimaldi (1885-????), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                             x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                             │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │                             └──> George Frederick Ernest Grimaldi (1908-????), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                        │
 │    │    │                        │                   │         │         │                        └──> William Grimaldi (26/08/1751-1830), marquis de Beaufort, peintre
 │    │    │                        │                   │         │         │                             x (13/11/1783) Frances Barker of Rochester
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             ├──> William Grimaldi (1786-1836)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             ├──> Stacey Grimaldi (18/10/1790-28/03/1863), marquis de Beaufort, avocat, antiquaire
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    x Mary Anne Knapp
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> Stacey Grimaldi (1826-????)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> William Grimaldi (1828-????)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> William Henry Grimaldi (1831-1907), marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │    x ??????
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │    └──> Stacey William Grimaldi (????-1867)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> Wynford Grimaldi (1832-????)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> Charles Grimaldi (1837-????)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    ├──> Alexander Grimaldi (1839-????)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │    └──> Mary Grimaldi
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             ├──> Henry Grimaldi (1792-1807)
 │    │    │                        │                   │         │         │                             │
 │    │    │                        │                   │         │         │                             └──> Louisa Frances Grimaldi
 │    │    │                        │                   │         │         │                                  x (1809) John Edmeads
 │    │    │                        │                   │         │         │
 │    │    │                        │                   │         │         └──> Marìa Grimaldi
 │    │    │                        │                   │         │              x Goffrédo Spinola
 │    │    │                        │                   │         │
 │    │    │                        │                   │         └──> Gio-Battista Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │                        │                   │              x Marìa Negroni
 │    │    │                        │                   │              │
 │    │    │                        │                   │              └──> Ansaldo Grimaldi
 │    │    │                        │                   │                   x Èlena Silvia Citarella
 │    │    │                        │                   │                   │
 │    │    │                        │                   │                   └──> Emilia Grimaldi
 │    │    │                        │                   │                        x Imperiale Doria
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Ansaldo Grimaldi, marquis de Beaufort, banquier
 │    │    │                        │                   │    x Benedétta Grimaldi
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Settimia Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Negrone di Negro
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Tomasina Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Giuliano Centurione Cantelli
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Luigia Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Tommaso Salvago
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Lucchesia Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Leonardo Doria
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Battina Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Vincènzo Sauli
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   ├──> Iolanda Grimaldi
 │    │    │                        │                   │    x Francésco Pallavicino
 │    │    │                        │                   │
 │    │    │                        │                   └──> Brigida Francésca Grimaldi
 │    │    │                        │                        x Battista Spinola, sénateur de Gênes
 │    │    │                        │
 │    │    │                        └──> Odoardo Grimaldi, marquis de Beaufort
 │    │    │
 │    │    ├──> Obèrto II Grimaldi [Aubert II Grimaldi] (avant 1233 – après 1258)
 │    │    │
 │    │    └──> Nicola Grimaldi (???? – avant 1258)
 │    │
 │    ├──> Grimaldina Grimaldi
 │    │
 │    ├──> Anna Grimaldi
 │    │
 │    ├──> Piètro Grimaldi
 │    │
 │    ├──> Raimóndo Grimaldi
 │    │
 │    └──> Adelasia Grimaldi (???? – après 01/12/1177)
 │         x Gherardo VII della Gherardesca (???? – après 1178), comte de Settimo
 │
 ├──> Bellamunto Canella
 │
 ├──> Otto Canella
 │
 ├──> Anna Canella
 │
 ├──> Rubaldo Canella
 │
 └──> Bulzaneto Canella

Quelques portraits

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grimaldi de Beuil
 Grimaldi d'Antibes
 Grimaldi de Puget
 Grimaldi de Nice
 Grimaldi de Calabre
 Grimaldi d'Esdra
 Famille princière de Monaco
 Armorial des Grimaldi
 Armoiries de Monaco
 Liste des souverains de Monaco
 Liste des conjoints des princes de Monaco
 Ordre de succession théorique au trône de Monaco
 Constitution de Monaco
 Histoire de Monaco
 Monaco
 Maisons régnantes d'Europe
 Liste des anciens monarques encore vivants

Liens externes 
 
 
 
 Généalogies historiées et blasonnées : Famille Grimaldi

Famille noble italienne
Famille noble de Ligurie
Famille de Gênes
Grande famille du Moyen Âge
Maison princière d'Europe
Famille princière de Monaco
Histoire de l'Italie médiévale
Histoire de Monaco